Papež Teodor je bilo ime več papežev:

 Papež Teodor I. (642–649)
 Papež Teodor II. (897)

Protipapež 

 Protipapež Teodor (687)